Findel (plaats), een plaats in de Luxemburgse gemeente Sandweiler;
Luchthaven Luxemburg-Findel, het internationale vliegveld van Luxemburg;
Findel (band), een Nederlandse rockband.